Gunn kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles R. Gunn
 Ronald Campbell Gunn

Robotskapade auktorsförkortningar